Het WTA-tennistoernooi van Wenen (officieel Wien Energie Grand Prix) van 2002 vond plaats van 10 tot en met 16 juni 2002 in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het was de 30e editie van het Austrian Open. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Iroda Tulyaganova was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de finale, maar kon haar titel niet prolongeren.

De als eerste geplaatste Italiaanse Silvia Farina-Elia kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het vierde reekshoofd, Anna Smashnova uit Israël, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Oezbeekse titelverdedigster Iroda Tulyaganova in twee sets. Smashnova wist voor het eerst in haar loop­baan het Austrian Open op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Paola Suárez en Patricia Tarabini had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Tarabini speelde samen met Iroda Tulyaganova – zij waren als tweede geplaatst en kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Ook het eerste reekshoofd, Tina Križan en Katarina Srebotnik, had de tweede ronde als eindstation.

Het als derde geplaatste duo Petra Mandula en Patricia Wartusch won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het met een wildcard toegelaten koppel Barbara Schwartz en Jasmin Wöhr in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Oostenrijkse Wartusch had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Hongaarse Mandula geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Wenen 2002
Wenen